Jelnikowo () ist ein Name russischer Orte:
 Jelnikowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Neu Kirschnabeck, 1938–1946: Kleinhirschdorf, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Jelnikowo (Mari El), Dorf in der Republik Mari El
 Jelnikowo (Tschuwaschien), Dorf in der Republik Tschuwaschien
 Jelnikowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir